Part of Me (Chris Cornell), een nummer van de Amerikaanse singer-songwriter Chris Cornell
Part of Me (Katy Perry), een nummer van de Amerikaanse popzangeres Katy Perry